Корчёмкина:

 Корчёмкина — бывшая деревня в Свердловской области.
 Корчёмкина, Наталья Александровна — заслуженный художник России.